

Patronymes 

 Benoît Delhomme (1961-), est un directeur de la photographie français. 
 Georges Delhomme (1904-1989), peintre français.
 Jake Delhomme (1975- ) est un joueur américain de football américain.
 Jean-Philippe Delhomme (1959- ) est un illustrateur et un écrivain français.
 Jeanne Delhomme (1911-1983) est une philosophe française.
 Jess Delhomme (1985- ) est un joueur de basket-ball français.
 Léon-Alexandre Delhomme (1841-1895) est un sculpteur français.
 Rémy Delhomme (1967-), escrimeur français.